Kiyonaga ist der Familienname folgender Personen:

 Takeru Kiyonaga (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Torii Kiyonaga (1752–1815), japanischer Farbholzschnittkünstler